Collective Bargaining Agreement steht für folgende Tarifverträge:

 CFL Collective Bargaining Agreement zwischen der Canadian Football League und der Canadian Football League Players’ Association
 NBA Collective Bargaining Agreement zwischen der National Basketball Association und der National Basketball Players Association
 NFL Collective Bargaining Agreement zwischen der National Football League und der National Football League Players Association
 NHL Collective Bargaining Agreement zwischen der National Hockey League und der National Hockey League Players’ Association
 WNBA Collective Bargaining Agreement zwischen der Women’s National Basketball Association und der Women’s National Basketball Players Association